Травнинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Травнинское сельское поселение — входит в Мокроусовский район

Новосибирская область
 Травнинское сельское поселение — входит в Доволенский район